Пјер-Иг Ербер и Никола Маи су били браниоци титуле, али су поражени у другом колу од Новака Ђоковића и Виктора Троицког.

Равен Класен и Раџив Рам су освојили турнир. У финалу су савладали Лукаша Кубота и Марсела Мела са 6:7(1:7), 6:4, [10:8].

Носиоци

Жреб

Завршница

Горња половина

Доња половина

Спољашње везе 
 Главни жреб
 
Отворено првенство Индијан Велса 2017.
Отворено првенство Индијан Велса – мушки парови